Піхва — статевий орган у самиць плацентарних і сумчастих ссавців
 Піхва — статевий орган у жінок
 Лімфатична періартеріальна піхва (vagina periarterialis lymphatica) — скупчення лімфоцитів видовженої форми, що охоплюють артерію білої пульпи селезінки.
 Піхва — нижня частина листка однодольних рослин, розширена у вигляді жолобка або трубки
 Піхва — утворення на ніжці плодових тіл деяких грибів, що являє собою залишок велума

Див. також 
 Піхви — футляр для клинкової зброї